Ясный — посёлок в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Посёлок Ясный расположен в западной части Ставропольского края, на расстоянии 19 км от краевого центра и 26 км от районного центра. Ближайшие населённые пункты: посёлки Холодногорский, Цимлянский.

В окрестностях посёлка берёт начало часть притоков реки Жилейки (правый приток Горькой).

Транспортное сообщение с краевым центром осуществляется по автодороге общего пользования местного значения Ставрополь — Дёмино — Холодногорский — Цимлянский.

История 
Решением исполкома Михайловского районного совета от 25 апреля 1959 года производственному участку № 3 овцесовхоза «Темнолесский», Темнолесского сельсовета, присвоено наименование посёлок Ясный.

В июне 1962 года посёлок Ясный вошёл в состав вновь образованного Цимлянского сельсовета с центром в посёлке Цимлянском. В феврале 1963 года Ясный вместе с остальными населёнными пунктами сельсовета был передан из упразднённого Михайловского района в состав Шпаковского района Ставропольского края.

На карте Генштаба ВС СССР 1985 года издания для посёлка Ясный указана численность населения около 290 человек. В 1991 году, по информации на сайте администрации сельсовета, в посёлке насчитывалось 45 дворов и 146 жителей.

В 1996—2020 гг. Ясный входил в состав упразднённого Цимлянского сельсовета.

В 2019 году в посёлке открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Население 

По данным переписи 2002 года, 49 % населения — русские.

Примечания 

Населённые пункты Шпаковского района